Sudair Solar PV Projekt, arabisch, محطة سدير للطاقة الشمسية, ist ein mit Stand 2022 im Bau befindlicher Solarpark der Sudair One Renewable Energy Company in Sudair Industrial City, Riad, Saudi-Arabien.

Beschreibung 
Sudair Solar PV wird die größte Photovoltaikanlage in Saudi-Arabien mit einer installierten Leistung von ca. 1,5 GW und wird auf einem 30,2 km² großen Gelände in der Industriestadt Sudair, etwa 150 km von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad entfernt, errichtet. Die Solarmodule werden auf erhöhten Montagestrukturen gebaut und mit einem automatischen Reinigungssystem ausgestattet.

Das indische Unternehmen Larsen & Toubro (L&T) erhielt im April 2021 über den Geschäftsbereich Power Transmission and Distribution den Bauvertrag für das Solarstromprojekt. Den erforderlichen Bericht zur Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung des Projekts erstellte „5 Capitals“, eine Umwelt-  und Managementberatung mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die norwegisch-deutsche Gesellschaft DNV-GL fungierte als technischer Berater.

Als erstes Projekt im Rahmen des Programms für erneuerbare Energien des Public Investment Fund (PIF) wird die Anlage nach Angeben der Hersteller mit 1,239 Cent je Kilowattstunde extrem niedrigen Produktionskosten für die Photovoltaik-Stromerzeugung haben. Zu den Konsortialpartnern des Sudair One Renewable Energy Company gehören ACWA Power (35 %), Water and Electricity Holding (Badeel, 35 %) und Saudi Aramco Power Company (SAPCO, 30 %). Die Projektkosten betragen 950 Million US-Dollar.

Das vom PIF unterstützte Konsortium unter der Leitung von ACWA Power unterzeichnete mit der Saudi Power Procurement Company einen Stromabnahmevertrag über 25 Jahre. Das Sudair Solar PV Projekt wird nach der Fertigstellung Ende des Jahres 2022 in der Lage sein, rund 185.000 Haushalte mit Strom zu versorgen und fast 2,9 Millionen Tonnen an Emissionen pro Jahr zu kompensieren.

Hintergrund 
Das Sudair-Solarenergieprojekt wurde im Einklang mit Saudi-Arabiens National Renewable Energy Program (NREP) entwickelt, das darauf abzielt, bis 2030 eine installierte Kapazität von 58,7 GW zu erreichen. PIF wurde vom Königreich mit der Bereitstellung von 70 Prozent der Zielkapazität beauftragt.

Einzelnachweise 

Elektrizitätswirtschaft
Photovoltaikanlage